

Владимировське сільське поселення — сільське поселення, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край
 Владимировське сільське поселення — сільське поселення, Красносулинський район, Ростовська область